SBS — аббревиатура, входит в названия:
 SBS-AGRO Bank International Macedonia A.D. — коммерческая структура А.П. Смоленского.
 Special Boat Service — подразделение специального назначения Королевской морской пехоты Великобритании.
 Special Boat Squadron — подразделение специального назначения Военно-морских сил Шри-Ланки.
 SBS Broadcasting Group — европейский оператор ряда теле- и радиоканалов.
 Seoul Broadcasting System — одна из четырёх крупнейших сетей национальных теле- и радиоканалов Южной Кореи.
  — крупнейшая в Сингапуре компания по автобусным и железнодорожным перевозкам.
  — австралийский национальный вещатель.
  — австралийское радио от Special Broadcasting Service, нацеленное в основном на не говорящую по-английски аудиторию Австралии.
 Windows Small Business Server — серверное программное обеспечение для организации сетей в компаниях малого и среднего бизнеса.

В химии 
 Стирол-бутадиен-стирольный полимер — разновидность бутадиен-стирольного полимера с температурой плавления 180—220°С, используемый в области 3D-печати.